

Persone 
 Hazem Emam – ex calciatore egiziano nato nel 1975
 Hazem Emam – calciatore egiziano nato nel 1988

Altro 
 Stadio Yadegar-e-Emam – stadio di calcio della città iraniana di Tabriz
 Shahrak-e Emam –  città iraniana dello shahrestān di Qirokarzin